Эратосфен:

 Эратосфен (276 до н. э.—194 до н. э.) — греческий математик, астроном, географ и поэт.
 Эратосфен (V век до н. э.) — древнегреческий политический деятель.
 Эратосфен — кратер на Луне.